Кро́хотки:
 Крохотки — цикл миниатюр в прозе Александра Солженицына.
 Крохотки-моли — семейство бабочек.
 Крохотки — деревня в Юрьянском районе Кировской области.

См. также 
Крохотный древолаз